Rădoi ist der Familienname folgender Personen:

 Gheorghe Rădoi (1926–2001), rumänischer Politiker (PMR/PCR)
 Mirel Rădoi (* 1981), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Sorin Rădoi (* 1985), rumänischer Fußballspieler